Галкинский сельский округ

Российская Федерация

Владимирская область 

 Галкинский сельский округ Вязниковского района (упразднён)

В упразднённом регионе

Читинская область 

 Галкинский сельский округ Шилкинского района

Казахстан

Павлодарская область 

 Галкинский сельский округ Щербактинского района